Иван Кулешов:
 Кулешов, Иван Васильевич (род. 1946) — советский борец вольного стиля.
 Кулешов, Иван Захарович (1922—1964) — Герой Советского Союза.
 Кулешов, Иван Иванович (1928—2017) — советский государственный и хозяйственный деятель.